History ( für Geschichte) steht für
 History (Fernsehsender), Pay-TV-Sender (vormals mit dem Namen The History Channel)
 History (Lied), Lied und Single der englischen Band The Verve
 History (Software), Chronik oder einen Verlauf, in Computerprogrammen eine Liste von zuletzt durchgeführten Aktionen
 P.M. History, Geschichtsmagazin
 Terra X History, Fernsehsendung

HIStory steht für
 HIStory (Asche-Lied), Lied des Rappers Asche (2021)
 HIStory (Michael-Jackson-Lied), Lied des Sängers Michael Jackson (1995)
 HIStory – Past, Present and Future Book I, Album des Sängers Michael Jackson (1995)

Siehe auch:

 Geschichte (Begriffsklärung)
 Historie (Begriffsklärung)